Клинозубые  — семейство пресмыкающихся из отряда клювоголовых включает единственный современный вид — гаттерию, обитающий в Новой Зеландии (иногда выделяют второй вид, ). Они были весьма экологически разнообразной группой: от наземных плотоядных и насекомоядных (Sphenodon) до водных травоядных (Ankylosphenodon) и дурофагов (Oenosaurus).

Классификация 
В семейство включают 1 современный род и 4 вымерших:
  Ankylosphenodon
  Cynosphenodon
  Oenosaurus
 Sphenodon
  Zapatadon

Кладограмма по работе Rauhut и коллег (2012):

Примечания 

Клювоголовые
Семейства пресмыкающихся